a piacere – termin muzyczny
 A piacere – album studyjny Pawła Łukowca z 2009
 A piacere – utwór Kazimierza Serockiego
 "A piacere" – piosenka Kotoko

en:Glossary of musical terminology#A